Az 1984-es Roland Garros női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte honfitársa, Chris Evert-Lloyd előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Chris Evert-Lloyd (Döntőd)
  Hana Mandlíková (Elődöntős)
  Andrea Jaeger (Első kör)
  Kathy Jordan (Második kör)
  Zina Garrison (Negyedik kör)
  Jo Durie (Második kör)
  Kathy Horvath (Negyeddöntős)

  Helena Suková (Első kör)
  Manuela Maleeva (Negyedik kör)
  Sylvia Hanika (Harmadik kör)
  Temesvári Andrea (Második kör)
  Lisa Bonder (Negyeddöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyedik kör)
  Carling Bassett (Negyeddöntős)
  Ivanna Madruga-Osses (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1